|-
| 197601 - || || 9 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197602 - || || 11 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197603 - || || 10 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197604 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197605 - || || 10 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197606 - || || 11 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197607 - || || 11 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197608 - || || 11 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197609 - || || 12 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 197610 - || || 13 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197611 - || || 14 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197612 - || || 14 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197613 - || || 14 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197614 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197615 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197616 - || || 14 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197617 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197618 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197619 - || || 13 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197620 - || || 14 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197621 - || || 14 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197622 - || || 14 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197623 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197624 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197625 - || || 12 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197626 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197627 - || 2004 KO || 16 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197628 - || || 16 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197629 - || || 16 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197630 - || || 16 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197631 - || || 18 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197632 - || || 19 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197633 - || || 19 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197634 - || || 18 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197635 - || || 20 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197636 - || || 27 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197637 - || || 16 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197638 - || 2004 LM || 9 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197639 - || || 10 de juny de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197640 - || || 11 de juny de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197641 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197642 - || || 10 de juny de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 197643 - || || 12 de juny de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197644 - || || 13 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197645 - || || 15 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197646 - || || 15 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197647 - || || 14 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197648 - || || 14 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197649 - || 2004 MT || 16 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197650 - || || 16 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197651 - || || 17 de juny de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197652 - || || 25 de juny de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197653 - || || 16 de juny de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197654 - || 2004 NX || 7 de juliol de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 197655 - || 2004 NZ || 7 de juliol de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 197656 - || || 9 de juliol de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197657 - || || 9 de juliol de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197658 - || || 9 de juliol de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197659 - || || 9 de juliol de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197660 - || || 9 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197661 - || || 12 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197662 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197663 - || || 9 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197664 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197665 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197666 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197667 - || || 9 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197668 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197669 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197670 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197671 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197672 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197673 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197674 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197675 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197676 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197677 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197678 - || || 15 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197679 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197680 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197681 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197682 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197683 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197684 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197685 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197686 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197687 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197688 - || || 9 de juliol de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197689 - || || 3 de juliol de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197690 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197691 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197692 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197693 - || || 17 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 197694 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197695 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197696 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197697 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197698 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197699 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197700 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
|}

7